Петър Петров Слабаков (1923 – 2009) е български актьор и природозащитник.

Има над 120 роли в киното. Участва в десетки филми, най-известните от които са „Пленено ято“, „Цар и генерал“, „Вечни времена“, „Шибил (филм)", „На всеки километър", „След края на света“, „Опасен чар“, „Константин Философ (филм)“, „681 – Величието на хана“, „Тютюн (филм)“, „Понеделник сутрин“, „Привързаният балон“, „Самодивско хоро“, „Зарево над Драва“, „Мъртви души“.

Съосновател е и член на организации – 4 природозащитни и 2 политически, в периода от края на 1980-те до средата на 1990-те години. Депутат е в Народното събрание.

Биография 
Роден е в Лясковец на 23 април 1923 г. Завършва средно образование в Шумен и после „Икономика на промишлеността“.

След 9 септември 1944 г. е доброволец във Втората световна война. Отличен е с Орден „За храброст“. Работил е като тракторист (1946), книговодител (1948 – 1950), работник в конезавод, леяр (1951 – 1952).

Играл е последователно в:
 Варненски общински театър, Варна (1953 – 1957),
 Драматичен театър „Адриана Будевска“, Бургас (1957 – 1960),
 Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“, Пловдив (1960 – 1963),
 Театър „Трудов фронт“, София (1963 – 1964),
 Народен театър за младежта, София (1964 – 1965),
 Драматичен театър „Боян Дановски“ Перник (1965 – 1966),
 Киноцентър „Бояна“, София (1966 – 1967),
 Театър на Народната армия, София (1967 – 1971),
 Театър „София“, София (1972 – 1979),
 Сатиричен театър „Алеко Константинов“, София (1980 – 1991).

Член е на Съюза на артистите в България и на Съюза на българските филмови дейци (1964).

Сред учредителите е на Комитета за защита на Русе (март 1988) и на Клуба за гласност и демокрация, на Независимото сдружение „Екогласност“ (1989) и на СДС (декември 1989). Съосновател е на Независимо сдружение „Екогласност“ и негов председател (ноември 1989 – март 1990). Председател е на партията Политически клуб „Екогласност“ от 1992 до юни 1995 г., когато напуска като председател и като член. Избран е за почетен председател на партията на Шестата извънредна отчетно-изборна конференция в Хасково на 11 февруари 2006 г.

Депутат в VII велико народно събрание от Русенски многомандатен избирателен район (1990 – 1991) (от листата на СДС) и в ПК „Екогласност“ XXXVII народно събрание (1995 – 1997) (от листата на БСП).

Женен е за Цветана Гълъбова. От брака му с Кина Дашева се ражда Андрей Слабаков, режисьор.

Умира на 86 години на 17 май 2009 година в село Бериево. Погребан е в Централните софийски гробища.

Театрални роли 
 „Свекърва“ – Свилен
 „Оптимистична трагедия“ – Алексей
 „Вишнева градина“ – Лопахин
 „Ромео и Жулиета“
 „Двамата веронци“ – Ланс
 „Мъртви души“ – Плюшкин
 „Паганини на тромпет“ (1969) (Никола Русев)

Телевизионен театър 
 „Болшевики“ (1980) (Михаил Шатров), 2 части
 „История на отживялото живуркане“ (1979) (Михаил Салтиков-Щедрин и Сергей Михалков), 2 части – Парамонов
 „Фор джентълмен или Смърт в розово“ (1978)
 „Лицемер“ (Рязанов и Брагински) (1978)
 „Но преди да станем големи“ (1972) (Владимир Голев)
 „Големият и Малкият Клаус“ (1971) (Ханс Кристиан Андерсен) – мюзикъл
 „Свирач на флейта“ (1970) (Йордан Йовков)
 „Сред героите на Йовков“ (1970) (Йордан Йовков)
 „Албена“ (1968) (Йордан Йовков)
 „На дневна светлина“ (1967)

Филмография

Награди 
 Орден „За храброст“.
 Орден „Кирил и Методий“ – I степен (1973).
 Орден „Червено знаме на труда“ (1974).
 Орден „Народна република България“ – I степен (1983).
 Медал „За заслуги към БНА“ (1981).
 Почетно звание „Заслужил артист“ (1971).
 „Награда за мъжка роля“ за ролята на (Антон) от филма „Пленено ято“ (Варна, 1963).
 „Награда за цялостно представяне“ във филмите „Сладко и горчиво“, „Самодивско хоро“ и „Щурец в ухото“ (Варна, 1976).
 „Награда за мъжка роля“ на ЦС на СБП във филма „Черешова градина“ (Варна, 1980).
 „Награда за мъжка роля“ на СБФД във филма „Златната река“ (1984).
 Награда „Аскеер“ за цялостно творчество

Източници

Външни препратки 
 От снимачната площадка 
 Петър Слабаков в „Герловска история“ 
 
 Петър Слабаков в КиноПоиск
 Петър Слабаков в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Български политици след 1989
Активисти за демокрация от България
Български природозащитници
Заслужили артисти (България)
Носители на орден „Народна република България“ I степен
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Носители на орден „Червено знаме на труда“
Родени в Лясковец
Починали в област Габрово
Погребани в Централните софийски гробища